Sant Joan Evangelista, en moltes ocasions identificat o confós amb Joan l'Apòstol 
 Sant Joan Evangelista (Donatello), escultura de marbre de Donatello esculpida per a l'antiga façana del Duomo de Florència conservada al Museu dell'Opera del Duomo (Florència)
 Pintures: 
 Sant Joan Baptista i Sant Francesc d'Assís, del Greco
 Sant Joan Evangelista (El Greco)
 Sant Joan Evangelista (El Greco, Museu del Prado)
 Esglésies 
 Sant Joan Evangelista del Masenc, església romànica del Pallars Jussà
 Col·legiata de Sant Joan Evangelista, Lieja (Bèlgica)
 Sant Joan Evangelista de Beranui, temple al terme municipal de la Torre de Cabdella (el Pallars Jussà)